El término Oviñana puede referirse a:
Oviñana (Cudillero) parroquia del concejo de Cudillero, en el Principado de Asturias (España).
Oviñana (Sobrescobio), parroquia del concejo de Sobrescobio, en el Principado de Asturias (España).
Oviñana (Belmonte de Miranda), aldea de la parroquia de San Martín de Lodón, en el concejo de Belmonte de Miranda (Principado de Asturias, España).